Общество справедливости Америки () — команда супергероев, действующая в комиксах DC Comics, самая первая команда супергероев в истории комиксов. Задумана редактором Шелдоном Мэйером и сценаристом Гарднером Фоксом, впервые Общество справедливости появилось в All Star Comics № 3 (зима 1940 года).

В отличие от последующих «всезвёздных» () команд JSA была ограничена героями, не имеющими своих собственных серий, таким образом издатель хотел показать читателю менее известных персонажей. Поэтому Супермен и Бэтмен были лишь почётными участниками, а Флэш и Зелёный Фонарь появлялись лишь ненадолго, перестав появляться, когда у каждого появилась своя серия. В 1944 году политика компании изменилась, что позволило им вернуться в команду. Другими известными участниками команды являются Человек-ястреб, Спектр, Доктор Фэйт и Атом.

История публикаций

Justice Society of America (том 3) (2006—2011 год) 
6 декабря 2006 года новая серия была запущена креативной командой, состоящей из Джеффа Джонса (сценарист), Дейл Иглшэм (карандаши) и Алексом Россом (художник по обложке). Согласно интервью в Newsarama Алекс Росс также обладает «почётным» званием «креативного советника».

Начало новой серии показывает ветеранов Общества (Флэша, Зелёного Фонаря и Дикого Кота) набирающими новое поколение супергероев, чтобы тренировать их. Продолжая основную тему предыдущей серии JSA, эта серия фокусируется на обязанностях команды присматривать за супергероическим наследием.

В этой серии, так же как и в предыдущих, были кроссоверы с серией Justice League of America, начиная с «The Lightning Saga» в JLA (том 4) № 8—10 и JSA № 5—6 (эпилог в выпуске № 7).

В Justice Society of America № 1 (сентябрь 2008 года) показана команда Общество справедливости Бесконечность (), аналогичная подобной команде после-Кризисной Земли-2. Большую часть текущих членов Общества справедливости Бесконечность представляют члены исходного Общества справедливости Земли-2, такие как Атом (Эл Пратт) и Робин (Дик Грейсон), но также в команду включены персонажи, обычно ассоциирующиеся с Infinity, Inc., такие как Джейд и Нуклон (Альберт Ротштейн).

Джефф Джонс покинул серию после выпуска № 26. В последующих выпусках его место заняли Джерри Ордуэй, Билл Виллингхем и Мэтт Стёрджес, официально ставшие сценаристами с выпуска № 29 в июле 2009 года.

Последний кроссовер Лиги и Общества справедливости был в выпусках Justice League of America № 44—48 и Justice Society of America № 41—42 в ходе события Светлейший день. Джеймс Робинсон, сценарист, помогавший перезапуску серии JSA в 1999 году, стал сценаристом кроссовера, а Марк Бэгли иллюстрировал. После кроссовера Робинсан написал финальный выпуск с художником Иисусом Мерино, в котором были разрешены проблемы отношений между Зелёным Фонарём и его сыном, Обсидианом. После сюжетной линии Светлейший день Марк Гуггенхайм стал новым сценаристом с выпуска № 44, а Скотт Колинз взял на себя обязанности Мерино. В течение первых нескольких выпусков Гуггенхайм представил много новых персонажей, таких как Синий Дьявол и Мэнхантер (Кейт Спенсер). В выпуске № 49 он расширил список членов Общества, вернув всех членов JSA All-Stars (кроме Магога, убитого в Justice League: Generation Lost, и Пауэр Гёрл, неофициально умершей в ходе той же серии), а также оригинальную Либерти Бель. В добавление к этому Гуггенхайм представил нового персонажа, названного Красный Жук (героиня, носящая гаджеты и костюм, похожий на Синего Жука Серебряного Века), а также привёл в серию Ри и Даркнайт, двух китайских супергероев, впервые появившихся в другой серии Гуггенхайма, Batman Confidentional.

JSA All-Stars (том 2) (2009—2011) 
В декабре 2009 года DC начало выпускать постоянную серию, озаглавленную JSA All-Stars (названную в честь ограниченной серии 2003 года). Серия сфокусирована на второй команде, сформированной после того, как Общество справедливости разделилось. Назвав себя «Всезвёздными» (), группа включала новых, более молодых участников Общества справедливости. Список включал Магога, Урона (), Пауэр Гёрл, Человека-часа, Атом-смэшера (), Песочного человека, Старгёрл, Томкота и многих других.

DC подтвердила отмену серии в феврале 2011 года, последним выпуском стал № 18. Серия была отменена из-за события Flashpoint, выпущенного летом 2011 года. Из-за отмены серии сценарист Марк Гуггенхайм включил всех персонажей «All-Stars» (за исключением Пауэр Гёрл и Магога) обратно в Общество справедливости в выпуске № 49 серии Justice Society of America.

The New 52

Земля-2 и Worlds’ Finest (2012-) 
С обновлением вселенной DC Comics в сентябре 2011 года Общество справедливости впервые с 1999 года осталось без собственной серии комиксов. Вскоре, однако, DC Comics раскрыло свои планы на новый том комиксов «Justice Society of America», сценаристом которых стал , а художником — Никола Скотт. Действие будет происходить в новой версии Земли-2.

Однако больше информации не поступало от DC до 12 января 2012 года, когда были заявлены две постоянные серии: серия Робинсона/Скотта (теперь озаглавленная как «Earth 2» или «Earth Two») и «Worlds’ Finest», которая будет строиться вокруг Охотницы и Пауэр Гёрл с Земли-2, оказавшихся на основной Земле DC. «Worlds’ Finest» будет писаться Полом Левитцем с иллюстрациями Джорджа Переса и Кевина Магуайра. Левитц рассказал, что эти версии Охотницы и Пауэр Гёрл являются теми, что появлялись в мини-сериях Huntress (написанных также Левитцом) и ежемесячной серии «Mister Terrific» соответственно.

Джеймс Робинсон подтвердил, что команда теперь будет называться просто Общество справедливости (вместо Общества справедливости Америки или JSA), что будет отражать глобальную важность команды для Земли-2.

Вне комиксов

Телевидение 
 В двухсерийном эпизоде «Легенды» мультсериала «Лига справедливости» отдаётся дань уважения Обществу справедливости — упоминается команда вымышленных супергероев, действующих в идеальном мире.
 Многие участники Общества справедливости были показаны в «Justice League Unlimited», каждый в одной или нескольких сериях.
 Несколько участников Общества справедливости появлялись несколько раз в «Batman: The Brave and the Bold», включая Флэша, Дикого Кота и Доктора Фэйта.
 Общество справедливости Америки было описано и частично показано в девятом сезоне сериала «Тайны Смолвиля», в двухсерийном эпизоде «Абсолютная справедливость». Большинство участников лишь упоминается или появляется мельком, однако Человек-ястреб, Доктор Фэйт и Старгёрл являются одними из основных персонажей. В этой серии погибают Песочный человек, Стармен и Доктор Фэйт. После этого в шоу в качестве гостей появлялись Человек-ястреб и Старгёрл. Человек-ястреб погибает от рук Слейда Уилсона в серии «Патриот», но перерождается благодаря проклятию.
 Несколько участников Общества справедливости появляется в мультсериале «Юная Лига справедливости». Согласно задумке создателей шоу, большинство изначальных участников Общества либо мертвы, либо в отставке.
 В сериале «Легенды завтрашнего дня» в 16 серии упоминалось Общество справедливости Америки путешественником во времени, прибывшим в конце серии на Волнолёте. В конце первой серии второго сезона Общество справедливости Америки появляется перед «легендами». Также 2 серия 2 сезона полностью посвящена ей.
 В начале сериала «Старгёрл», Общество справедливости Америки почти полностью истреблено Обществом несправедливости. В живых остаются только Часовщик и помощник Стармена Пат, которому Стармен перед смертью передаёт свой посох и просит его найти ему достойного владельца. Десять лет спустя, падчерица Пата Кортни обнаруживает посох в подвале дома и успешно активирует его силу. Она становится Старгёрл, тогда как Пат становится её помощником (только теперь в самодельном экзоскелете).

Фильмы 
 Общество справедливости появилось в открывающих титрах мультфильма 2008 года «Justice League: The New Frontier». В этой истории Человек-час был убит и Общество ушло в отставку. Тед Грант оставил виджилантизм, но по-прежнему является профессиональным боксёром.
 Общество справедливости появилось в фильме «Чёрный Адам» 2022 года. Его членами являлись Человек-Ястреб, Доктор Фейт, Циклон и Атом Крушитель.

Награды 
Общество справедливости получило награду 1965 года Alley Award в номинации «Стрип или книга, наиболее желаемая для возрождения» ().

Коллекционные издания 
Выпуски Золотого века (All-Star Comics) были переизданы в твёрдой обложке под названием DC Archive Edition:

Большая часть историй Серебряного и Бронзового века, изображавших ежегодные приключения Лиги справедливости и Общества справедливости, были переизданы в мягком издании:

Продолжение серии All Star Comics (1976—1978 годов) Бронзового века вместе с последующими приключениями Общества справедливости в Adventure Comics, а также со связанными специальными выпусками, были выпущены в коллекционных переизданиях в мягкой обложке:

Сюжетная арка «Crisis Times Five» (1999 год) Лиги справедливости, в котором описывается первое объединение Лиги и Общества справедливости после Кризиса на Бесконечных Землях, была переиздана в мягкой обложке:

Серия JSA (1999—2006 годов) была переиздана в следующих коллекционных выпусках:

Том 3 серии Justice Society of America был выпущен в коллекционном издании:

Приключения новой команды Общества справедливости, JSA All-Stars, были переизданы в мягкой обложке:

Несколько мини-серий Общества справедливости, графические романы Elseworlds и некоторые выпуски Серебряного века были переизданы в мягкой обложке:

Примечания

Ссылки 
 Fact File: The Justice Society of America of Earth-2: 1940—2010 
 Index of the Pre-Crisis Earth-Two adventures of the JSA 
 Cosmic Teams: JSA 
 Pre-Crisis Earth-2 JSA Index at Mike’s Amazing World of DC Comics
 DC Database Project: Justice Society of America 

Команды DC Comics
Издания DC Comics
Персонажи комиксов, появившиеся в 1940 году
Персонажи, созданные Гарднером Фоксом